Des Lyttle (1971-), joueur anglais de football ;
 Kevin Lyttle (1976-), musicien saint-vincentais ;
 Sancho Lyttle (1983-), joueuse espagnole de basket-ball  ;
 Scott Lyttle (1984-), coureur cycliste néo-zélandais.

Titre 

 Kevin Lyttle, album homonyme de Kevin Lyttle.
Patronyme anglais